Nina Mercedez (Corpus Christi, 10 de novembro de 1979) é uma atriz pornográfica americana.

Biografia 
De família com descendência italiana e mexicana, ela alega que não era popular nem atraente quando adolescente. Apareceu em um quadro do The Jenny Jones Show intitulado "From Geek to Chic", mostrando o contraste de sua aparência no "antes e depois".

Mercedez saiu da escola e trabalhou em vários lugares como no Denny's, OfficeMax e Barnes & Noble. Mais tarde, trabalhou como garçonete e depois modelo de biquíni na Budweiser e foi a garota do calendário Tejano. Através de um anúncio no jornal, começou a fazer stripe em um clube chamado Heartbreakers. Depois de alguns anos trabalhando como dançarina, foi fotografada para a edição de junho de 2000 da Penthouse. Nessa época, também começou a entrar em trabalhos de nu artístico. Ela ganhou o "Miss Nude North America" e "Miss Nude International" em 2001, "Exotic Dancer/Entertainer of the Year" em 2002, e "Miss Nude Universe" em 2003. Ela também foi nomeada para dois prêmios da Fans of Adult Media & Entertainment: melhores seios e melhor corpo.

Mercedez trabalhou exclusivamente para a produtora Vivid Entertainment desde o início de sua carreira, deixando-a somente no início de 2006. Decidiu, então, criar sua própria produtora, a Heartbreaker Films, que é distribuída pela LFP Video Group.

Mercedez tem sido vista em importantes revistas adultas como Penthouse (Junho de 2000), Hustler Honeys (agosto de 2004), Club International (capa em dezembro de 2003), Fox (capa e encarte em 2003), Club (folder central em novembro de 2003) e nas capas de Busty, Gent, D-Cup, Playtime, Xcitement, Exotic Dancer Directory e AVN magazine (maio de 2003).

Ela fez aparições no The Anna Nicole Show, na revista Muscular Development inclusive uma capa na edição de março de 2003, além das aparições nas revistas Men's Fitness, King e Blender; e no The New York Times.

Mercedez tem sua própria linha de produtos, um molde de sua vagina e uma linha de vibradores. Ela também é co-autora do livro How to Have a XXX Sex Life (ISBN 0-06-058148-4).

Na época que trabalhava para a Vivid, ela conheceu o executivo da indústria de marketing Raymond Balboa, com quem casou-se em junho de 2008.

Prêmios 
 2001: Miss Nude North America
 2001: Miss Nude International
 2002: Adult Nightclub & Exotic Dancer Award Gewinner - Exotic Dancer/Entertainer of the Year
 2002: Penthouse Golden G-String Award
 2003: Miss Nude Universe
 2004: Adult Nightclub & Exotic Dancer Award Gewinner - Exotic Dancer’s Adult Performer of the Year
 2006: AVN Award nominee - Best Anal Sex Scene - Film
 2007: AVN Award nominee - Best Actress - Video
 2007: F.A.M.E. Award finalist - Hottest Body
 2008: F.A.M.E. Award finalist - Favorite Breasts
 2008: AVN Award nominee - Best All-Girl Sex Scene - Video
 2009: AVN Award nominee - Best All-Girl Group Sex Scene
 2009: AVN Award nominee - Best All-Girl 3-Way Sex Scene
 2009: Fame Registry winner - Most Luscious Latina
 2011: Adult Nightclub & Exotic Dancer Awards Gewinner - Miss ExoticDancer.com of the Year
 Latina Porn Awards - Performer of the Decade

Ligações externas 

 Sítio oficial de Nina Mercedez 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Corpus Christi
Norte-americanos de ascendência espanhola